Panitz steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen im Freistaat Sachsen

Panitz ist der Nachname von:

 Eberhard Panitz (1932–2021), deutscher Schriftsteller
 Ty Panitz (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler